Muzeum piva v Praze je soukromé muzeum, které představuje historii i technologii výroby českého piva. Kromě vlastní výroby, kterou znázorňuje model pivovaru, si všímá i sladovnictví, tradičníhio ledařství a pivního sběratelství. Sídlí v centru města a je otevřeno po celý týden a celý rok od 11 do 20 hodin, s návštěvou je spojena ochutnávka několika druhů českých piv.

Kontakt 
Adresa: Praha 1, Husova 7.
Telefon: +420 778 072 337
E-mail: visit@beermuseum.cz
Vstupné: 280 Kč (včetně ochutnávky)

Související články 
 Pivovarské muzeum U Fleků

Externí odkazy 
 
 
 Kudy z nudy - Pivní muzeum v Husově ulici na Starém Městě pražském

Pivovary v Praze
Muzea v Praze
Kultura na Starém Městě (Praha)
Muzea založená roku 1998
Gastronomická muzea